Nathans ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nathans (1928–1999), US-amerikanischer Mikrobiologe und Biochemiker
 Jeremy Nathans (* 1958), US-amerikanischer Molekularbiologe und Neurowissenschaftler